Bellschwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Manfred von Brünneck-Bellschwitz (1872–1957), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker
 Roland von Brünneck-Bellschwitz (1840–1918), deutscher Rittergutsbesitzer und Verwaltungsjurist
 Siegfried von Brünneck-Bellschwitz (1814–1871), deutscher Rittergutsbesitzer und Verwaltungsjurist, MdR

Bellschwitz ist der Name folgender geographischen Objekte:

in Polen:
 Groß Bellschwitz, deutscher Name von Bałoszyce in Susz, Woiwodschaft Ermland-Masuren, siehe Gmina Susz #Gliederung
 Klein Bellschwitz, deutscher Name von Bałoszyce Małe in Susz, Woiwodschaft Ermland-Masuren, siehe Gmina Susz #Gliederung
 Gut Bellschwitz (polnisch Belzicz) bei Rosenberg, später Gutsbezirk

in Deutschland:
 Bellschwitz, früherer Name von Ebendörfel (sorbisch Bělšecy), Ortsteil von Großpostwitz, Sachsen